Basantapur – jednostka administracyjna w Nepalu w dystrykcie Baitadi
 Basantapur – jednostka administracyjna w Nepalu w dystrykcie Kapilvastu
 Basantapur – jednostka administracyjna w Nepalu w dystrykcie Terhathum
 Basantapur – jednostka administracyjna w Nepalu w dystrykcie Rupandehi
 Basantapur – jednostka administracyjna w Nepalu w dystrykcie Tanahu
 Basantapur – jednostka administracyjna w Nepalu w dystrykcie Sarlahi
 Basantapur – jednostka administracyjna w Nepalu w dystrykcie Sunsari